Le district de Qingpu (清浦) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Qingpu (青浦) est une subdivision de la municipalité de Shanghai en Chine.

Homonymie de toponyme